Das 31. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 30. Juni bis zum 7. Juli 1985 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Den Nationen-Pokal bei den Herren gewann wieder die DDR mit Thomas Emmrich und Ralf Lichtenfeld. Die beiden verteidigten auch ihren Titel im Herrendoppel. Das Herreneinzel gewann der Tschechoslowake Martin Fassati im Finale gegen Emmrich. Das Halbfinale erreichte Gunter Wehnert. Den Nationen-Pokal bei den Damen gewann die Tschechoslowakei mit Dominika Perutková und Kamila Politzerová. Den Titel im Dameneinzel gewann die Ungarin Anna Németh, die auch im Damendoppel mit ihrer Landsfrau Judit Budai im Finale gegen Grit Schneider und Christine Schulz erfolgreich war. Schulz erreichte im Einzel das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 29. Jahrgang (1985), Heft 5 (fälschlicherweise mit 30. Jahrgang bezeichnet)

1985
Tennisturnier 1985
Tennisturnier in Zinnowitz